Paul Leroy peut désigner :
 Paul Leroy (1860-1942), un peintre orientaliste français ;
 Paul Leroy (1884-1949), un archer français médaillé olympique aux Jeux de 1920 ;
 Paul Leroy (1970-), un footballeur français.